

Patronyme 
 Armand-Dailly (1777-1848), acteur français ;
 Claude Gaspard Dailly (1787-1849), maître de poste, agriculteur et industriel français ;
 Christian Dailly (1973-), joueur de football écossais ;
 Étienne Dailly (1918-1996), ingénieur et homme politique français ;
 Joseph-François Dailly (1837-1897), acteur français ;
 Michel-François Dailly (écrit aussi D'Ailly par coquetterie) (1724-1800), homme politique français ;
 Eugène Dailly (1814-1873), bourgmestre de Schaerbeek ;
 Michel Dailly (1943-2022), arbitre international de football français ;
 Victor-Thierry Dailly (16?-17?), architecte français du  ;
 Yvan Dailly (1916-1983), écrivain et compositeur belge.

Toponyme 
 Dailly est une section de la ville belge de Couvin.
 Dailly et Old Dailly sont des villages du South Ayrshire en Écosse.
 Avenue, place et quartier Dailly à Schaerbeek (Bruxelles).
 Le fort de Dailly est une infrastructure de l'armée suisse situé au-dessus du village de Morcles.

Banque 
 Le Dailly ou Cession Dailly est une opération bancaire.

Homonymie de patronyme